Марк Фульвий Нобилиор ():

 Марк Фульвий Нобилиор — консул 189 года до н. э.;
 Марк Фульвий Нобилиор — консул 159 года до н. э.;
 Марк Фульвий Нобилиор — участник заговора Катилины.

Фульвии